Single for herrer under kælk under vinter-OL 2022 i Beijing fandt sted den 5. og 6. februar 2022. Konkurrencen blev afholdt i Xiaohaituo Bobsleigh and Luge Track ved Yanqing, nord for Beijing.

Johannes Ludwig fra Tyskland vandt konkurrencen, hvilket blev hans første olympiske guldmedalje. Ludwig havde forinden vundet bronze ved legene i 2018 i Pyeongchang. Wolfgang Kindl fra Østrig vandt sølvet, mens italienske Dominik Fischnaller vandt bronze. For Kindl og Fischnaller var det deres første olympiske medaljer.

Resultater

Referencer 

Kælkning under vinter-OL 2022